2 miejscowości w Polsce: 
 Unikowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Unikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek

Zobacz też: Uników